Der Begriff Dauergrün bezeichnet:

 Immergrüne Pflanzen, die ihre Blätter das ganze Jahr über behalten.

 Lichtsignal, das dauerhaft Grün zeigt und nur wechselt, wenn ein anderer Verkehrsstrom Bedarf anmeldet. Der Begriff ist nicht zu verwechseln mit der grünen Welle.